Rodomitres Guntuni () foi um nacarar do , membro da família Guntuni. Segundo uma inscrição grega datada do reinado do rei  , seu filho de nome desconhecido recebeu Nigue (atual ) como apanágio do rei.

Bibliografia 

 

Família Guntuni
Armênios do século III